

Patronyme 

 Alexandre Comeau (1801-1884), officier de police canadien ;
 Ambroise-Hilaire Comeau (1859–1911), cordonnier, commerçant et homme politique acadien ;
 Anne-Marie Comeau (1996-), fondeuse et coureuse de fond canadienne ;
 Arthur Comeau (1984-), musicien, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur canadien ;
 Chuck Comeau (1979- ), musicien, connu pour être le batteur de Simple Plan ;
 Clarence Comeau (19?-), poète et dramaturge acadien ;
 François Comeau (1859–1954), professeur, éditeur et nationaliste acadien ;
 Gerald J. Comeau (1946– ), sénateur acadien ;
 Germaine Comeau (1946– ), dramaturge et romancière canadienne ;
 Jessica Comeau (1974– ), chanteuse lyrique et jazzwoman suisse ;
 Léger Comeau (1920–1996), prêtre, professeur, administrateur, entrepreneur culturel et nationaliste acadien ;
 Michel Comeau (19?-), acteur, chanteur et musicien canandien ;
 Napoléon-Alexandre Comeau (1848–1923), naturaliste acadien ;
 Paul-André Comeau (1940–2022), professeur et journaliste canadien ;
 Phil Comeau (1956– ), cinéaste, réalisateur et scénariste acadien ;
 Rey Comeau (1948– ), joueur de hockey sur glace professionnel acadien.

Toponyme 

Baie-Comeau, ville québécoise du comté de Manicouagan en région administrative de la Côte-Nord.
Patronyme canadien